Josep Maria Ainaud de Lasarte, historiador català
 Josep Maria Àlvarez, sindicalista català
 Josep Maria Arnavat i Vilaró, poeta català
 Josep Maria Benaiges i Pujol, músic català
 Josepmaria Escrivà de Balaguer, (1902 - 1975), sacerdot espanyol, fundador de l'Opus Dei
 Josep Maria Carulla i Estrada, advocat català assessor del papa Pius IX
 Josep Maria Espinàs i Massip, escriptor i periodista català
 Josep Maria Folch i Torres, novel·lista, narrador i dramaturg català
 Josep Maria Jujol i Gibert, arquitecte català
 Josep Maria Margall i Tauler, jugador de bàsquet català
 Josep Maria de Porcioles i Colomer, polític català i alcalde de Barcelona
 Josep Maria Prous i Vila, poeta català
 Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau, poeta i escriptor català

 José María Aznar López, polític espanyol
 José María Morelos y Pavón, sacerdot liberal cabdill dels independentistes mexicans

Vegeu també 
 Josep
 Maria